Arbuckle Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Arbuckle Creek (Florida), im Highlands County
 Arbuckle Creek (Kalifornien), im Shasta County
 Arbuckle Creek (Kentucky), im Marion County
 Arbuckle Creek (Virginia), im Accomack County
 Arbuckle Creek (Fayette County, West Virginia)
 Arbuckle Creek (Mason County, West Virginia)
 Arbuckle Creek (Putnam County, West Virginia)